Julius Löwe ist der Name folgender Personen:

* Julius Löwe (Architekt) (~1690–~1752), deutscher Baumeister und Gartenarchitekt
 Julius Löwe (Chemiker) (1823–1909), deutscher Chemiker